Никола́й Оболе́нский: Оболенский, Николай Николаевич (1833—1898) — русский генерал-адъютант, командир Гвардейского корпуса.
 Оболенский, Николай Николаевич (1861—1933) — русский князь, женат на графине Ольге Валериановне Тулуз-Лотрек (1862—1933). Дочь — Ольга Николаевна, жена академика А. Е. Ферсмана.
 Оболенский, Николай Николаевич (1905—1993) — русский и французский литератор, общественный деятель русской эмиграции.